Bußmann bzw. Bussmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Aline Bußmann (1889–1968), deutsche Schauspielerin
 Andrea Bussmann (* 1980), kanadische Regisseurin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin und Kamerafrau
 Andreas Bussmann († 1561), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Auguste Bußmann (1791–1832), deutsche Bankierstochter
 Bernhard Bußmann (1929–2013), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Christian Bussmann (* 1942), deutscher Filmarchitekt, Bühnen- und Szenenbildner 
 Frank Bussmann (* 1972), deutscher Sportler
 Frédéric Bußmann (* 1974), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Gaby Bußmann (* 1959), deutsche Leichtathletin
 Gaëtan Bussmann (* 1991), französischer Fußballspieler
 Georg Bussmann (* 1933), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Hadumod Bußmann (* 1933), deutsche Philologin
 Hans-Werner Bussmann (* 1949), deutscher Diplomat
 Heike Bußmann (* 1972), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Heinrich Bußmann (1896–1942), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hilde Bussmann (1914–1988), deutsche Tischtennisspielerin
 Hildegard Bußmann (* 1940), deutsche Journalistin und Autorin
 Ingrid Bussmann (* 1948), deutsche Bibliothekarin
 Johann Bussmann (bl. 1531–1533), deutscher Politiker, Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Kai Bussmann (* 1955), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Klaus Bußmann (1941–2019), deutscher Kunsthistoriker
 Kurt Bussmann (1894–1970), deutscher Jurist
 Magdalene Bußmann (* 1946), deutsche katholische Theologin und Kirchenhistorikerin
 Margit Bussmann (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Nicholas Bussmann (* 1970), deutscher Musiker und Komponist
 Nina Bußmann (* 1980), deutsche Autorin
 Philip Bußmann (* 1969), deutscher Bühnenbildner, Videokünstler, Fotograf und Regisseur
 Rainer W. Bussmann (* 1967), deutscher Botaniker und Pflanzenökologe
 Richard Bussmann (* vor 1995), deutscher Ägyptologe
 Rudolf Bussmann (* 1947), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch 
 Busmann

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname